Llebrers fou un poble, del qual només queden algunes ruïnes, a part del topònim, del terme comunal de Bellestar, a la comarca de la Fenolleda, però històricament lligat al rossellonès de Millars, tots dos de la Catalunya del Nord.

Formava part, a més, d'un terme de parla catalana dins d'una comuna plenament occitana, pel que fa a la resta del terme. És a la meitat oriental de l'actual comuna de Bellestar, al sud-oest del poble de Caladroer. És a prop i a ponent dels masos Berruga i Valleta.

Bibliografia

Referències 

Caladroer
Despoblats
Entitats de població del Rosselló